Termenul „Index” se poate referi la:

în limba latină index‚ deget arătător
Index, listă alfabetică sau pe materii pusă la sfârșitul sau la începutul unei cărți, cuprinzând materiile, autorii sau cuvintele conținute în ea, cu indicarea paginilor sau a volumelor, unde se pot găsi; indice.
Index librorum prohibitorum, registru al Bisericii Catolice, în care erau înscrise toate cărțile considerate dăunătoare sau eretice
Listă neagră
Index de refracție
Index bibliografic

Vezi și

Indice